Huwelijksovereenkomst, voor het huwelijkscontract naar Belgisch recht.
 Huwelijkse voorwaarden, voor het huwelijkscontract naar Nederlands recht.